Petroio steht für:

 Petroio (Trequanda), ein Ortsteil der Gemeinde Trequanda, Provinz Siena, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Londa, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Pontassieve, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Vinci, Provinz Florenz, Italien